Il campionato mondiale di Superbike 1999 è la dodicesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto per il secondo anno consecutivo da Carl Fogarty sulla Ducati 996 del team Ducati Performance che ha preceduto di 128 punti il duo composto dall'americano Colin Edwards sulla Honda RC45 del team Castrol Honda ed il compagno di squadra Troy Corser (Edwards viene indicato come vicecampione perché ha ottenuto 5 vittorie in gara contro le 3 di Corser).

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Ducati che ha sopravanzato di 117 punti la Honda.

Piloti partecipanti 

fonti

Calendario 
fonte

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|-

|}

Note

Collegamenti esterni